A Equipe Argelina de Copa Davis representa Argélia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Algerienne de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Argelina)

Argelia